Brâncuși steht für:

 (6429) Brâncusi, Asteroid des Hauptgürtels

Brâncuși ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Brâncuși (1876–1957), rumänisch-französischer Bildhauer und Fotograf